Yakut o iacut, llengua turquesa parlada a la República de Sakhà, al nord de la Sibèria russa 
 Yakut individu del poble dels iacuts, poble turquès que viu a la república russa de Sakhà o Iacútia 
 Biografies:
 Yaqut al-Hamawí, Yakut al-Rumi o Yakut al-Hamawi (1179-1229), esclau sirià esdevingut etnògraf i geògraf
 Yakut Khan, general habshi que va envair Bombai el 1689
 Djamal al-Din Yakut, esclau abissini conseller de la sultana Raziya, la primera dona que va governar al Sultanat de Delhi